В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 1962 приняло участие 49 национальных сборных (сборные Бразилии и Чили попали на чемпионат без участия в отборочном турнире).

16 путевок на чемпионат мира были разделены между континентальными зонами:
 Европа (УЕФА): 8 гарантированных мест + 2 команды участвующие в межконтинентальных матчах плей-офф (против команд зон КАФ и АФК), участвовали в отборе 30 команд (включая Израиль и Эфиопию).
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 5 гарантированных мест + 1 команда участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды зоны КОНКАКАФ); 2 гарантированных места были за автоматически квалифицировавшимися Чили и Бразилией, и оставшиеся 3.5 места разыгрывались между 7 командами.
 Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн (КОНКАКАФ): 1 команда участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды из зоны КОНМЕБОЛ), участвовали в отборе 8 команд.
 Африка (КАФ): 1 команда участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды из зоны УЕФА), участвовали в отборе 6 команд.
 Азия (АФК): 1 команда участвующая в межконтинентальных матчах плей-офф (против команды из зоны УЕФА), участвовали 3 команды.

Всего 49 команд приняли участие в отборочных матчах. 92 матча было сыграно, 325 голов забито (в среднем 3,53 за матч).

Участники отборочного турнира

Ход турнира

Африка

Первый раунд

Группа 1 
 и  снялись.

Группа 2 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла в финальный раунд по жребию.

Группа 3 

 вышла в финальный раунд.

Финальный раунд 
Только 2 страны участвовали в финальном раунде из-за снятия обеих команд в группе 1.

 вышла в стыковой матч UEFA/CAF.

Азия 
Турнир проходил в один раунд. 3 страны играли друг с другом дома и в гостях. Победитель группы выходил в стыковой матч UEFA/AFC.

 снялась.

 вышла в стыковой матч UEFA/AFC.

Северная Америка 
 снялась до начала турнира. Турнир проходил в два раунда:
 Первый раунд: 7 стран были разделены на 3 группы по 2 или 3 команды в каждой (группа 1 состояла из команд Северной Америки, группа 2 состояла из команд Центральной Америки, а группа 3 состояла из команд Карибских островов). Команды играли друг с другом дома и в гостях. Победители групп выходили в финальный раунд.
 Финальный раунд: 3 страны играли друг с другом дома и в гостях. Победитель группы попадал в стыковой матч CONMEBOL/CCCF/NAFC.

Первый раунд

Группа 1 

 вышла в финальный раунд.

Группа 2 

Коста-Рика и Гондурас завершили турнир, набрав одинаковое количество очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла в финальный раунд.

Группа 3 

 вышли в финальный раунд.

Финальный раунд 

 вышла в стыковой матч.

Южная Америка

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Европа 
30 стран были разделены на 10 групп. В группах было разное количество команд и различный формат турнира:
 Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 состояли из 3 стран каждая. Команды играли друг с другом дома и в гостях. Победитель группы получал путёвку.
 Группа 7 состояла из 5 стран. Команды играли турнир на выбывание (дома и в гостях). Победитель группы получал путёвку.
 Группа 9 состояла из 2 стран. Команды играли дома и в гостях. Победитель группы участвовал в стыковом матче UEFA/CAF.
 Группа 10 состояла из 2 стран. Команды играли дома и в гостях. Победитель группы участвовал в стыковом матче UEFA/AFC.

Группа 1 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

Группа 2 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

Группа 3

Группа 4 

Матч Нидерланды — ГДР 01.10.1961 не состоялся по причине невыдачи нидерландских виз футболистам сборной ГДР

Группа 5

Группа 6

Группа 7 (Европа/Африка/Азия) 
 отказалась, поэтому  вышла в финальный раунд автоматически.

Первый раунд

Второй раунд

Финальный раунд 

 получила путёвку.

Группа 8 

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получила путёвку.

Группа 9 

 вышла в стыковой матч.

Группа 10 

 вышла в стыковой матч.

Стыковые матчи

Европа/Азия 

 получила путёвку.

Европа/Африка 

 получила путёвку.

Северная Америка/Южная Америка 

 получила путёвку.

Участники финального турнира 

(ХЧ) — получила путёвку автоматически, как хозяйка чемпионата

(ЧМ) — получила путёвку автоматически, как чемпион мира

Заметки 
 Второй раз подряд в финальный турнир не попали команды из Африки и Азии.

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 1962
1962